Reischbach heißen die folgenden geographischen Gegenstände:

 Reischbach (Flanitz), rechter Zufluss der Flanitz vor Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Reischbach (Gemeinde Zellberg), Siedlungsplatz in der Gemeinde Zellberg, Bezirk Schwaz, Tirol